Курган () — река в России, протекает по Башкортостану, Бижбулякский и Миякинский районы. Устье реки находится в 6,2 км по правому берегу реки Менеуз. Длина реки составляет 26 км.

Протекает через райцентр Бижбуляк.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Дёма от истока до водомерного поста у деревни Бочкарёва, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010201312111100024700.

Примечания 

Притоки Менеуза
Реки Бижбулякского района
Реки Миякинского района